Amerikai Egyesült Államok
Challis, település az USA Idaho államában
 Új-Zéland
Challis, település Új-Zélandon